Alexander Stolz, Duits voetballer
 Daniel Stolz, Zwitsers politicus
 Robert Stolz, Oostenrijks componist